Whitson ist der Familienname folgender Personen:

 Kimmy Whitson (* 1993), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Peggy Whitson (* 1960), US-amerikanische Astronautin
 Stephanie Grace Whitson (* 1952), US-amerikanische Belletristik-Autorin
 Thomas B. Whitson (1869–1948), britischer Polarforscher und Verwaltungsbeamter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitson (Alabama)
 Whitson (North Carolina)
 Whitson (Texas)

Sonstiges:
 Kap Whitson, Kap von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis